Garcés es un apellido compartido por las siguientes personas:

Artistas 
 Garcés (dibujante) (1950-), historietista, ilustrador y diseñador español.
 Betty Garcés (1984-), soprano colombiana.
 Delia Garcés (1919-2001), actriz de cine, teatro, radio y televisión argentina.
 Gonzalo Garcés (1974-), escritor argentino.
 Jesus Garcés Lambert (1974-), directora mexicana.
 Héctor Alonso Garcés Calle (1970-), presentador, director y conferecista colombiano.
 Isabel Garcés (1901-1981), actriz española.
 Joan Garcés Queralt (1914-2014), músico de Valencia (España).
 Mariana Garces Cordoba,abogada y política colombiana
 Mauricio Féres Yázbek (1926-1989), conocido como Mauricio Garcés, actor mexicano.
 Vicent Garcés i Queralt (1906-1984), compositor de Valencia (España).
 Elcira Olivera Garcés (1924-2016), actriz argentina.
 Jose Carlos Garces Cabrera conocido como JK@rlos, cantante y compositor cubano

Científicos 
 Gloria Galeano Garcés (1958-), agrónoma y botánica colombiana.

Deportistas 
Antonio Garcés (1950-), exfutbolista cubano.
 Jorge Garcés (1954-), exfutbolista chileno, actualmente entrenador de fútbol.
 José Luis Garcés (1981-), futbolista panameño.
 Paulo Garcés (1984-), futbolista chileno.
 Rubén Garcés (1973-), exbaloncestista panameño.

Escritores 
 José Luis Garcés González (1950-), escritor colombiano.
 Tomàs Garcés o Tomàs Garcés i Miravet (1901-1993), abogado, poeta y profesor universitario español.

Juristas, políticos, relaciones internacionales 
 Joan E. Garcés Ramón (1944), abogado y escritor de Valencia (España).

Políticos 
 Bautista Garcés Granell (1899-1936), sindicalista y político español.
 Vicent Garcés Ramón (1946-), ingeniero agrónomo y político de Valencia (España).

Religiosos 
 Francisco Garcés (1738-1781), misionero franciscano y explorador español
 Julián Garcés (¿?-1542), primer obispo español de la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles|diócesis de Puebla de los Ángeles

Soberanos y nobles 
 Fortún Garcés, rey (870-905).
 Galindo Garcés (?-844), conde de Aragón.
 Sancho Garcés para los reyes de este nombre.